Révay Ferenc (1489–1553) alnádor, író
Révay Ferenc (1540 előtt–1598) ajtónállómester, Turóc vármegye főispánja
Révay Ferenc (1887–1974) erdőmérnök, barlangász